Выдровая — название рек в России:

Выдровая (река, впадает в Камчатский залив) — на Камчатке
Выдровая (река, впадает в Кроноцкий залив) — на Камчатке ()
Выдровая (приток Ягылъяха) — в Томской области ()
Выдровая (приток Чебачьей) — в Томской области ()
Выдровая (приток Малой Мегипугольской) — в Томской области ()
Большая Выдровая — приток Харьяги в республике Коми ()
Малая Выдровая — приток Харьяги в республике Коми ()

Примечания